96Ace Entertainment Berhad es un casino en línea malasio que presta servicios de juego a malasios y extranjeros en el ámbito internacional. La empresa es conocida como la pionera en la industria del juego de Malasia.

Historia 
96Ace fue fundada por Tan Sri Ngai Koh Peng en 2007 con el fin de ofrecer un casino en línea seguro, cómodo y lucrativo a los malasios. La empresa está formada por 96Ace Entertainment Berhad y sus empresas cotizadas, que incluyen 96Ace Singapore Limited, 96Ace Macau Limited, 96Ace Las Vegas Limited Liability Company, 96Ace Plantations Berhad (agricultura), 96Ace Diners Berhad (alimentación y bebidas) y 96Ace InnoTech (TI y tecnología).

La empresa tiene su sede en Malasia y cuenta con oficinas en Singapur, China, Indonesia, Reino Unido, Camboya, Vietnam, Estados Unidos y EAU. 96Ace Entertainment Berhad ofrece juegos de alta calidad, desde casino en vivo hasta apuestas deportivas, lotería 4D y juegos de tragaperras en línea desarrollados por Evolution Gaming, Pragmatic Play, CMD368, SA Gaming, NetEnt, PlayTech, etc.

Referencias 

Empresas de Malasia
Casinos de Malasia